In de Nederlandse provincie Zeeland zijn in de loop der eeuwen tal van dorpen verdwenen door stormvloeden, geulverplaatsing en opzettelijke inundaties.

Begin 21e eeuw was er sprake van 117 verdronken dorpen, maar door archeologisch onderzoek zijn sindsdien veel meer restanten gevonden, zodat er inmiddels sprake is van meer dan 200 verdronken dorpen. De meeste dorpen lagen nabij (of inmiddels in) het stroomgebied van de Oosterschelde of Westerschelde.

Lijst van verdronken dorpen

Literatuur 
 Uitgebreide informatie is te vinden in het boek  (eindred.), Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland (Middelburg/Vlissingen: Den Boer/De Ruiter, 2004).
 Verdwenen dorpen in Nederland (deel 5): Zeeland  (Alkmaar: Falstaff Media, 2011, )

 
Verdronken plaats in Nederland
verdronken dorpen in Zeeland